Poslednjaja relikvija () er en sovjetisk spillefilm fra 1969 af Grigorij Kromanov.

Medvirkende 
 Aleksandr Goloborodko som Gabriel
 Ingrida Andrinja som Agnes
 Elza Radzinja
 Rolan Bykov som Iogannes
 Eve Kivi som Ursula

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1969